DDT – dichlorodifenylotrichloroetan, środek owadobójczy znany pod nazwami handlowymi Azotox, Ditox, Tritox i in.
 DDT (z ang. deflagration-to-detonation transition) – przejście deflagracji w detonację
 DDT – polecenie systemu CP/M
 DDT – polska grupa punkrockowa pochodząca z Trójmiasta
 DDT – rosyjska grupa rockowa